Dejori ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Dejori (* 1989), italienischer Grasskiläufer
 Daniela Dejori (* 2002), italienische Nordische Kombiniererin
 Markus Dejori (* 1960), italienischer Grasskiläufer